Тепепан има више значења:

 Тепепан (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тепепан (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепепан (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику